Sérigny è il nome di alcuni comuni francesi:

Sérigny – dipartimento dell'Orne
Sérigny – dipartimento della Vienne